– najstarszy syn Ninigiego i Konohanasakuya-hime, starszy brat Hooriego.

Według Kojiki, bardzo szybko doszło do konfliktu między dwoma synami Ninigiego. Hoori zgubił haczyk na ryby Hoderiego, a ponieważ brat nie chciał przyjąć żadnego innego w zamian, Hoori udał się w głębiny, aby odszukać zgubę. Podczas swojej podmorskiej podróży zapuścił się on w okolice Ryūgū-jō (Smoczego Pałacu), gdzie spotkał smoczą księżniczkę – Toyotama-hime (lub Oto-hime). Dziewczyna zakochała się w przybyszu, a ten odwzajemnił jej uczucia, ożenił się z nią i przez trzy lata mieszkał razem z nią w podwodnym królestwie.

Pewnego dnia Hoori zapragnął jednak powrócić w rodzinne strony. Oto-hime, widząc, jak bardzo on tęskni za swoją ojczyzną, postanowiła pomóc odnaleźć mu zagubiony haczyk, który utkwił w pyszczku jednej z ryb, a następnie poradziła mu, jak rzucić na brata zły urok. Hoori pożegnał się z żoną i opuścił podwodne królestwo, a po powrocie na ląd postąpił zgodnie z jej zaleceniami. Od tej pory na Hoderiego zaczęły spadać same nieszczęścia i zaczął on cierpieć nędzę. Wkrótce jednak domyślił się, iż wszystkie jego nieszczęścia muszą być spowodowane przez złośliwość brata, więc wyruszył przeciwko niemu ze swoją armią. Hoori jednak odparł atak, używając otrzymanej od żony cudownej perły przypływu i odpływu, dzięki której mógł władać nad morskimi falami. Pokonany Hoderi błagał brata tylko o darowanie życia, a następnie przekazał mu władzę.

Genealogia

Bibliografia 

Bóstwa japońskie